Северная станция водоподготовки — предприятие водоснабжения города Москвы, подающее волжскую воду из системы водохранилищ канала имени Москвы. Расположена на территории бывшего посёлка Северный, в настоящее время — район Северный Северо-Восточного административного округа Москвы, между МКАД и городом Долгопрудный по Дмитровскому шоссе.

Эксплуатирующая организация — «Мосводоканал».

История 
Подготовительные работы начались в 1947 году. 10 ноября 1947 года Управление строительства Северной водопроводной станции было передано Главгидрострою МВД СССР. Проект выполнен Моспроектом, автор проекта — архитектор Константин Константинович Бартошевич.

24 февраля 1948 года был организован Марковский исправительно-трудовой лагерь (также — ИТЛ и Строительство Северной водопроводной станции, Севводстрой) с дислокацией управления строительства на станции Марк Ярославской железной дороги (ныне — Савёловское направление МЖД). В дальнейшем, после разворачивания строительства и сооружения вспомогательных построек и жилых зданий, управление передислоцировалось на станцию Долгопрудная той же дороги, а затем в новопостроенный посёлок Северный (в 2-х километрах от Долгопрудной, на месте села Виноградово), подчинённый Тимирязевскому району Москвы..

От железнодорожного перегона Бескудниково—Лианозово была проложена подъездная ветка с нормальной колеёй.

Вода с новой водопроводной станции была подана в московские дома 12 апреля 1952 года. Проектная производительность станции составляет около 2 млн м³ воды в сутки.

Лагерь продолжал существовать и после этого: заключённые ликвидировали недоделки на основном объекте, работали на различных стройках и производствах в Московской области. Севводстрой был закрыт 29 апреля 1953 года, при этом все лагерные подразделения были переданы Управлению исправительно-трудовых лагерей и колоний Управления Минюста СССР по Московской области.. В бывшие бараки для заключённых заселили обычных людей, посёлок стал называться также Севводстрой.

См. также 
 Восточная водопроводная станция
 Западная станция водоподготовки
 Рублёвский гидроузел
 История московского водопровода
 Канал имени Москвы
 Курьяновский исправительно-трудовой лагерь
 Марковский исправительно-трудовой лагерь
 Музей воды (Москва)

Примечания

Литература 
 Города Подмосковья. Кн. 1. — М.: Московский рабочий, 1979. — 640 с., ил. — 35 000 экз.
 Москва. Энциклопедия / Глав. ред. А. Л. Нарочницкий. — М.: Советская энциклопедия, 1980. — 688 с., ил.
 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923—1960: Справочник / Общество «Мемориал». Гос. архив Российской Федерации. Сост. М. Б. Смирнов. Под ред. Н. Г. Охотина, А. Б. Рогинского. — М.: Звенья, 1998. — 600 с., карт. — 2 000 экз. — ISBN 5-7870-0022-6.

Ссылки 
 О станции на сайте mosvodokanal.ru
 МАРКОВСКИЙ ИТЛ (ИТЛ и Строительство Северной водопроводной станции, Севводстрой)
 Северная станция водоподготовки (Северная водопроводная станция — Промзона № 68а) на Wikimapia
 Северная водопроводная станция на GoogleКарты
 Железнодорожная ветка на Северную Водопроводную Станцию
 Московский международный портал — Водопроводно-канализационное хозяйство и гидротехнические сооружения (История)
 СВАО г. Москвы — Район Северный

Предприятия Москвы
Жилищно-коммунальное хозяйство Москвы
Стройки ГУЛАГа
Инженерные сооружения Москвы
История Московской области
Северный (район Москвы)
Водоподготовка